Elevation – singel U2
 Elevation – album Pharoaha Sandersa (1974)
 Elevation – album Yonder Mountain String Band (1999)
 Elevation – album Anggun (2008)
 Elevation – album Lawsona Rollinsa (2011)
 Elevation – album Black Eyed Peas (2022)